Amoya — рід риб з родини Бичкових (Gobiidae).

Види 
Amoya gracilis (Bleeker, 1875)
Amoya madraspatensis(Day, 1868) 
 Amoya bifrenatus Larson & Hoese, 1996
 Amoya moloanus Herre, 1927
 Amoya signatus Hoese, 1986
 Amoya veliensis (Geevarghese & John, 1982)

Література

Джерела 
 

Бичкові
Роди риб